

Patronymes 

 John Leahy (né en 1950), responsable commercial américain chez Airbus ;
 Patrick Leahy (né en 1940), homme politique américain, membre du Parti démocrate et sénateur du Vermont au Congrès des États-Unis depuis 1975, plusieurs fois président du Sénat par intérim ;
 William Leahy (1875-1959), amiral américain, chef d'état-major des armées des États-Unis pendant la seconde guerre mondiale.

Autre 
 Leahy, groupe canadien de musique folk.